Avenger («Авенджер», с англ. «мститель») может означать:

Военная техника и вооружение 
 GAU-8 Avenger — 30-миллиметровая семиствольная авиационная пушка схемы Гатлинга со вращающимся блоком стволов
 Avenger — американская опытная дивизионная зенитная самоходная установка 1970-х гг. с зенитным автоматом на основе вышеназванной авиапушки
 M1097 Avenger — американский зенитный ракетный комплекс

Летательные аппараты 
 Grumman TBF Avenger — американский самолёт 1940-х годов
 General Atomics Avenger — реактивный ударный беспилотный самолёт

Музыкальные коллективы 
 Avenger — группа, исполняющая альтернативный рок
 Avenger — первое название метал-группы Rage

Другие значения 
 Avenger — аниме-сериал
 Avenger — компьютерный вирус